Lucas Wensing (beeldhouwer), 1869-1939
 Lucas Wensing (acteur), 1898-1980